Цице — реки в России:

 Цице/Цица — приток Марты.
 Цице/Цеце — приток Пшиша.
 Цица/Цице — приток Пшехи.

См. также 
 Сухая Цице — река в Краснодарском крае.
 Кура-Цице — река в Краснодарском крае.